Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 26 по 28 февраля 2016 в городе Ставангер.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её сборная команда.

В чемпионате участвовало 15 команд.

Чемпионами стала команда Minera Skifer / Walstad, Oppdal CK (Оппдал) (скип Стеффен Вальстад), победившая в финале команду Lag Ulsrud, Snarøen CK (Осло) (скип Томас Ульсруд). Бронзовые медали завоевала команда Lag Mjøen, Oppdal CK (Оппдал) (скип Эйрик Мён), победившая в матче за 3-е место команду Lag Sørum, Oslo CK (Осло) (скип Øystein Sørum).

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C 

  команды, выходящие в медальный раунд за 1-8 места ()
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в четвертьфинал медального раунда за 1-8 места
  команды, выходящие в классификационный раунд за 9-15 места ()

При равном количестве побед команды ранжировались по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда.

Тай-брейк 
(за выход в четвертьфинал; лучшая — по сумме DSC — из команд, занявших в группах 3-и места, проходит в четвертьфинал, две другие встречаются в тай-брейке)

Классификационный раунд за 9-15 места (Placement Pool)

Медальный раунд за 1-8 места (Championship Pool)

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Норвегии в 2016 году
2016
Февраль 2016 года
Спортивные соревнования в Ставангере